Q'eqchí' es un término derivado de los grupos indígenas de Centroamérica:
Quekchí es una etnia de origen guatemalteco.
Idioma quekchí es la lengua que utilizan los quekchies.